Indonesië
 Sitinjo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra
 Sitinjo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra